Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Madżarow – bułgarski polityk, prawnik i dyplomata
 Raszko Madżarow – bułgarski polityk i prawnik